Шервож:

 Шервож (приток Данъёли) — река в Республике Коми.
 Шервож (приток Иньвы) — река в Пермском крае.
 Шервож (приток Кэмыси) — река в Республике Коми.
 Шервож (приток Палью) — река в Республике Коми.